Lac Chambeaux bezeichnet folgende Seen in Québec, Kanada:

 Lac Chambeaux (Rivière Natashquan Est), See im Einzugsgebiet des Rivière Natashquan Est
 Lac Chambeaux (Rivière René-Lévesque), See im Einzugsgebiet des Réservoir de Caniapiscau